Do soutěže dvouhry juniorek na pařížském French Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Z kvalifikace postoupilo osm hráček. Obhájkyní titulu byla Špynělka Paula Badosová, která již nebyla způsobilá startovat pro věkové omezení.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 16letá Švýcarka se španělsko-slovenskými kořeny a dvanáctá nasazená Rebeka Masarová, jež ve finále přehrála 14letou americkou turnajovou dvojku Amandu Anisimovou po dvousetovém průběhu. Stala se tak třetí švýcarskou vítězkou této soutěže na dvorcích Rolanda Garrose, když navázala na další dvě krajanky se slovenskými kořeny Martinu Hingisovou (1993, 1994) a Belindu Bencicovou (2013). Do juniorského žebříčku si připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Olesja Pervušinová (semifinále)
  Amanda Anisimová (finále)
  Kayla Dayová (3. kolo)
  Anastasija Potapovová (semifinále)
  Dajana Jastremská (3. kolo)
  Katie Swanová (1. kolo)
  Georgia Crăciunová (1. kolo
  Jelena Rybakinová (2. kolo)
  Usue Maitane Arconadová (3. kolo)
  Sofia Keninová (3. kolo)
  Sofja Žuková ''(1. kolo)
  Rebeka Masarova (vítězka)
  Markéta Vondroušová (3. kolo)
  Tessah Andrianjafitrimová (2. kolo)
  Panna Udvardyová (1. kolo)
  Amina Anšbová (1. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Dajana Jastremska
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Čihiro Muramacu
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Oana Gavrilă
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Emmanuelle Salas
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Paula Arias Manjón
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Morgan Coppoc
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= Sofja Žuk
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16/SE
| RD1-team09= Amina Anšba
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Michaela Gordon
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Melany Krywoj
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Manon Léonard
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Inès Ibbou
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Ylena In-Albon
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Mirjam Björklund
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Amanda Anisimova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016